Fungus Amongus — дебютный студийный альбом американской рок-группы Incubus, выпущенный в ноябре 1995 года Stopuglynailfungus Music On Chillum, собственном независимом лейбле группы. 7 ноября 2000 года был переиздан на Epic/Immortal после того как альбом стал востребован.

Многие имена указанные в буклете диска в разделе «Участники» являются псевдонимами: Fabio псевдоним гитариста Майка Айнзайгера, Brandy Flower а также Happy Knappy — вокалиста Брэндона Бойда, Dirk Lance — бас-гитариста Алекса Катуничи, Brett и Brett Spivery псевдоним Бретта Спивейа, лучшего друга группы, который снял для них два видеоклипа на песни «I Miss You» и «Summer Romance (Anti-Gravity Love Song)», и их первые два DVD-диска.

На обложке альбома изображён ядовитый психоактивный гриб Мухомор красный (), который используют в качестве средства против мух.

Стилистически, альбом заметно сильно вдохновлён фанк-метал-группами тех времён, такими как Red Hot Chili Peppers, Primus и Mr. Bungle, каждая из которых упоминается в буклете альбома. Также звучание группы представляет собой квази-рэп, в виду использования вокалистом Брэндоном Бойдом речитатива на таких песнях, как «Psychopsilocybin», «Trouble in 421», «Speak Free» и «Take Me to Your Leader». Подобное продолжится на альбоме S.C.I.E.N.C.E..

Критика 
После своего первого выпуска альбом не попал в чарты, но после переиздания альбом занял 116 место в Billboard 200. Альбом получил в целом негативные отзывы критиков. Дин Карлсон из AllMusic писал: «Независимый дебютник Incubus — это ничем не примечательный альбом окраинного MTV-шного фанка.» Он также раскритиковал фронтмена Брэндона Бойда, написав следующее: «Всё не нравится, в особенности фронтмен группы Брэндон Бойд; он рычит так, будто хочет всех переорать кроме себя самого.» Тим Гриерсон из About.com подметил: «На своём раннем этапе, Incubus звучат как подуставшие Rage Against the Machine и Red Hot Chili Peppers».

Список композиций 
Автор текстов песен Брэндон Бойд, авторы музыки Брэндон Бойд, Майк Айнзайгер, Алекс Катунич, Хосе Пасиллас.

Участники записи 

Incubus
 Брэндон «Happy Knappy» Бойд — вокал, джембе, арт-директор (как «Brandy Flower»)
 Майк «Fabio» Айнзигер — гитара
 Алекс «Dirk Lance» Катунич — бас-гитара
 Хосе «Salsa» Пасиллас — барабаны

Производственный персонал
 Джим Вирт — продюсер, аудиоинженер
 Бретт «Brett Spivery» Спивей — арт-директор, дизайн обложки (как «Brett»)
 Кенни Моррисон — фотограф

Ссылки 
 Fungus Amungus на Discogs.com
 Fungus Amungus на AllMusic

Примечания 

Альбомы Epic Records
Альбомы Immortal Records
Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы Incubus
Альбомы фанк-метала
Альбомы альтернативного метала
Альбомы ню-метала
Альбомы рэп-рока